Geografia política:
 Panamà, país d'Amèrica Central
 Província de Panamà, una de les províncies de Panamà
 Ciutat de Panamà, capital de Panamà, a la província homòfona
 Panama (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Panama (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Panama (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Panama (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Panama City (Florida), localitat estatunidenca de Florida
 Panama City Beach, localitat estatunidenca de Florida
 Geografia física:
 Istme de Panamà, porció de terra entre l'oceà Pacífic i l'oceà Atlàntic que connecta l'Amèrica Central amb l'Amèrica del Sud
 Canal de Panamà, canal de navegació i pesca ubicat a Panamà en el punt més estret de l'istme de Panamà
 Altres:
 Panamà (indumentària), barret de palla fet a l'Equador